Capo Pontiac, leader della tribù di nativi americani Ottawa
 Pontiac, la marca di auto della General Motors. 
 Pontiac, città dell'Illinois
 Pontiac, città del Michigan
 Pontiac, città del Canada
 Pontiac, distretto del Canada
 Pontiac, audiolibro illustrato dei Wu Ming